Chengzhai bezeichnet:

 Chengzhai (Xingtang) (城寨乡), Gemeinde im Kreis Xingtang in der chinesischen Provinz Hebei
 Chengzhai (Xishui) (程寨乡), Gemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou